Баканово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Пореченская волость».

Расположена у южного побережья озера Псово, в 37 километрах к югу от райцентра Великие Луки и в 8 километрах к северо-востоку от волостного центра Поречье.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость

Населённые пункты Великолукского района